

События 
 Основан город Златоуст Челябинской области.
 Начало войны между Францией и Великобританией в Северной Америке.
 1754—1756 — Премьер-министр Великобритании Томас Пэлхэм-Хоуллс, 1-й герцог Ньюкасл (брат Г. Пэлхэма), виг.
 Во Франции начало расследование деятельности иезуитов.
 Мир французов и англичан в Индии. Французы сохранили позиции в Хайдарабаде, но признали Карнатик за англичанами.
 Крестьянское восстание в Курумэ (Кюсю).
 19 июня — начал работу Олбанский конгресс
 Выходит в свет труд Исаака Ньютона «Историческое прослеживание двух заметных искажений Священного Писания».
 К 1754 году морские коровы были полностью истреблены у Медного острова.

Наука

Музыка

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1754 году
 2 февраля — Шарль Морис де Талейран-Перигор, французский политик и дипломат времён Французской революции, Директории, Первой империи и Реставрации, неоднократно занимавший пост министра иностранных дел Франции. Премьер-министр Франции в 1815 году (ум. 1838).
 6 апреля — Фредерик Сезар Лагарп, швейцарский государственный деятель, учитель будущего Александра I, глава Директории Гельветической республики в 1798—1800 годах (ум. 1838).
 31 мая — Андреа Аппиани, итальянский неоклассический художник (ум. 1817).
 16 июня — Салават Юлаев Национальный герой Башкортостана. Участник Крестьянской войны под предводительством Емельяна Пугачёва. Поэт импровизатор Сэсэн (ум. 1800).
 30 июля — Серафим Саровский (в миру Прохор Исидорович Мошнин), иеромонах Саровского монастыря, один из наиболее почитаемых русских святых.
 1 октября — Павел I российский император (убит 1801).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1754 году
 Иосаф Белгородский
 Махмуд I

См. также